Александр Яковлевич Соколов (полное имя Александр-Зусман Янкелевич Соколов; 1897, Деренковец, Черкасский уезд, Киевская губерния — 1991, Москва) — советский учёный, инженер-конструктор, доктор технических наук (1952), в 1943—1975 годах — заведующий кафедрой пищевых машин в Московском технологическом институте пищевой промышленности. Брат Е. Я. Соколова.

Биография 
Окончил Харьковский технологический институт (1923). С 1924 работал в государственном АО «Мельстрой»: инженер группы, руководитель сектора, главный конструктор.

В 1933—1936 был в командировках в Германии, Великобритании, Дании, Франции, Иране и США, изучал оборудование для мельнично-элеваторной промышленности.

Доцент МВТУ (1933—1938 зав. кафедрой), Московского мукомольного института (1934—1941).

В 1941—1943 главный инженер минометного завода в Кургане.

В 1943—1975 зав. кафедрой, с 1975 профессор кафедры пищевых машин в Московском технологическом институте пищевой промышленности.

Доктор технических наук (1952), профессор (1952). Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1966).

Умер в 1991 году, похоронен на Головинском кладбище.

Сын — Борис Александрович Соколов (род. 1923), специалист в области ракетно-космической техники и ракетного двигателестроения, руководитель научно-технического центра РКК «Энергия».

Сочинения 
 Механическое оборудование зерновых элеваторов. — , 1934.
 Элеваторное оборудование. — , 1941.
 Технологическое оборудование элеваторов, мельниц, крупяных и комбикормовых заводов. — , 1950.
 Пресса пищевых производств. — , 1964.

Источники 
 Статья в РЕЭ

Похороненные на Головинском кладбище